Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikation für die Palermo Ladies Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Juli 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Palermo